Valenzuela (Filipiny) – miasto na Filipinach, w prowincji Metro Manila.
 Valenzuela (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Kordoba, w Andaluzji.
 Valenzuela de Calatrava – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha.